Татарчух может означать
 Фамилия
 Татарчух, Болеслав Францевич (1850—1914) — русский архитектор.

 Другое
 Татарчух (хлеб) — силезский хлеб из гречневой муки.